Gunn steht für:
 Gunn (Vorname), weiblicher Vorname
 Gunn (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Clan Gunn, schottischer Clan
 Gunn-Effekt, physikalischer Effekt in Halbleitermaterialien
 Gunndiode, Halbleiter-Bauelement
 (18243) Gunn, Asteroid
 65P/Gunn, Komet

Gunn ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Gunn Peaks, Gebirgsgruppe im Palmerland, Antarktika
 Mount Gunn, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Gun